Кни́га пе́сен:

В поэзии
 «Книга песен» (XI—VI века до н. э.) — один из древнейших памятников китайской литературы.
 «Книга песен» (X век) — антология арабской поэзии и музыки в 20 томах, составленная Абуль-Фараджем аль-Исфахани.
 «Книга песен» (1358) — сборник стихов Франческо Петрарки.
 «Книга песен» (1827) — поэтический сборник Генриха Гейне.
 «Книга песен» (1921) — сборник стихов Умберто Сабы.

В музыке
 «Книга песен» (1998) — альбом певицы Ирины Богушевской.

См. также 
 Книги песен Средневековья
 Песенник
 Песнь песней Соломона